Die 13. Schacholympiade fand vom 30. September bis 23. Oktober 1958 in München statt.

Übersicht 

Es nahmen 36 Mannschaften teil, die in vier Vorgruppen die Teams für die Finalgruppen A bis C ermittelten. 207 Spieler beteiligten sich am Wettbewerb, davon 25 Großmeister und 42 Internationale Meister. Sowohl die Vorgruppen als auch die Finalgruppen A bis C wurden als Rundenturniere ausgetragen. Die ersten drei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A. Mit Südafrika und Tunesien nahmen erstmals afrikanische Schachspieler an der Olympiade teil. Außerdem debütierten die Mannschaften von Portugal und dem Libanon.

Gespielt wurde im Deutschen Museum. Die Chef-Organisatoren waren Ludwig Schneider und Willi Fohl aus der Bundesrepublik Deutschland. Als Hauptschiedsrichter fungierte Alois Nagler aus der Schweiz. Die Bedenkzeit betrug zweieinhalb Stunden für 40 Züge, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierungen wurden aufgrund der Brettpunkte (BP) und Mannschaftspunkte (MP) ermittelt.

Ergebnisse

Vorrunde 
Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Vorrunde Gruppe 4

Endrunde 
Finalgruppe A

Finalgruppe B

Finalgruppe C

Beste prozentuale Einzelergebnisse 

{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Gruppe||Ergebnis||Prozent
|-
|colspan="6"|Brett 1
|-
|1||Gligorić, Svetozar||YUG||A||12 aus 15||80,0
|-
|2||Euwe, Machgielis||NED||B||8½ aus 11||77,3
|-
|3||Botvinnik, Mikhail||URS||A||9 aus 12||75,0
|-
|colspan="6"|Brett 2
|-
|1||Anderson, Frank Ross||CAN||B||10½ aus 13||80,8
|-
|2||Smyslov, Vassily||URS||A||9½ aus 12||79,2
|-
|3||Panno, Oscar||ARG||A||12 aus 16||75,0
|-
|colspan="6"|Brett 3
|-
|1||Keres, Paul||URS||A||9½ aus 12||79,2
|-
|2||Fichtl, Jiří||CSR||A||12½ aus 17||73,5
|-
|3||Borja, Melitón||PHI||C||13½ aus 19||71,1
|-
|colspan="6"|Brett 4
|-
|1||Bronstein, David||URS||A||9½ aus 12||79,2
|-
|2||Evans, Larry||USA||A||11½ aus 16||71,9
|-
|3||Nilsson, Zandor||SWE||B||11 aus 16||68,8
|-
|colspan="6"|Reserve 1
|-
|1||Tal, Mikhail||URS||A||13½ aus 15||90,0
|-
|2||Tringov, Georgi||BUL||A||7 aus 10||70,0
|-
|3||Rossolimo, Nicolas||USA||A||10 aus 15||66,7
|-
|3||Kramer, Haije||NED||B||8 aus 12||66,7
|-
|colspan="6"|Reserve 2
|-
|1||Petrosian, Tigran||URS||A||10½ aus 13||80,8
|-
|1||Forintos, Győző||HUN||B||10½ aus 13||80,8
|-
|3||Fuderer, Andrija||YUG||A||8½ aus 11||77,3
|}

Team der Sowjetunion (Olympiasieger) 

Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Botvinnik, Mikhail||9 aus 12||75,0||3.
|-
|2||Smyslov, Vassily||9½ aus 12||79,2||2.
|-
|3||Keres, Paul||9½ aus 12||79,2||1.
|-
|4||Bronstein, David||9½ aus 12||79,2||1.
|-
|Res 1||Tal, Mikhail||13½ aus 15||90,0||1.
|-
|Res 2||Petrosian, Tigran||10½ aus 13||80,8||1.
|}

Ergebnisse der ostdeutschen Spieler (DDR) 
Ergebnisse aus Vorgruppe 3 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Uhlmann, Wolfgang||10½ aus 17||61,8||9.
|-
|2||Malich, Burkhard||5½ aus 10||55,0||17.
|-
|3||Dittmann, Sieghart||9½ aus 15||63,3||6.
|-
|4||Bertholdt, Dieter||5½ aus 12||45,8||21.
|-
|Res 1||Fuchs, Reinhart||7½ aus 13||57,7||8.
|-
|Res 2||Pietzsch, Wolfgang||4½ aus 9||50,0||9.
|}

Ergebnisse der westdeutschen Spieler (Bundesrepublik Deutschland) 
Ergebnisse aus Vorgruppe 2 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Unzicker, Wolfgang||11½ aus 18||63,9||6.
|-
|2||Tröger, Paul||5½ aus 12||45,8||26.
|-
|3||Schmid, Lothar||8 aus 13||61,5||9.
|-
|4||Darga, Klaus||8 aus 12||66,7||4.
|-
|Res 1||Pfeiffer, Gerhard||5½ aus 10||55,0||13.
|-
|Res 2||Lehmann, Heinz||5½ aus 11||50,0||9.
|}

Ergebnisse der Schweizer Spieler 
Ergebnisse aus Vorgruppe 4 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Kupper, Josef||7 aus 14||50,0||20.
|-
|2||Blau, Maximilian||7½ aus 17||44,1||28.
|-
|3||Keller, Dieter||2 aus 5||40,0||
|-
|4||Walther, Edgar||8½ aus 14||60,7||11.
|-
|Res 1||Nievergelt, Erwin||6½ aus 13||50,0||18.
|-
|Res 2||Bhend, Edwin||7½ aus 13||57,7||7.
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 
 13th Chess Olympiad: Munich 1958 auf Olimpbase (englisch)

1958
Schachturnier
Schachveranstaltung 1958
Schachwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung in München
Deutsches Museum